Лимовое — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лимовое — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Лимовое — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Лимовое — деревня в Колпнянском районе Орловской области.